День города () — ежегодный общегородской праздник в Актобе, который отмечается 28 мая. В этот день в 1869 году было основано укрепление Ак-Тюбе, вокруг которого потом образовался город. Есть сведения, что крепость Ак-Тюбе могла быть основана на день раньше — 27 мая (14 мая по старому стилю).

В День города городскими властями организовываются многочисленные культурные мероприятия (конференции, спортивные и интеллектуальные конкурсы, фестивали), шоу-программы и выставки. Основными площадками для празднеств являются парк имени Первого Президента, водно-зелёный бульвар Единства и Согласия, парк имени А. С. Пушкина, областная филармония имени Г. Жубановой, Дворец студентов и др.

28 мая 2019 года исполнилось 150 лет со дня основания Актобе. В связи с юбилеем власти города организовали ряд мероприятий, был организован концерт в парке им. Первого Президента, а также праздничный салют. Актюбинцы приняли участие в марафоне-эстафете к 150-летию города, был торжественно открыт 6-метровый памятник Бокенбай-батыру (1667—1742) и архитектурный объект «Земной шар». Планируется, что к 20 сентября 12 районов Актюбинской области «подарят» актюбинцам 8 новых скверов и парков, а также реконструируют 4 уже существующих.

См. также 
 День города

Примечания 

Культура Актобе
Праздники Казахстана